Примесь:
 Примесь — вещество, прибавленное, примешанное к другому, входящее в состав другого:
 Примесь — в металлургии — химический элемент, перешедший в состав сплава в процессе его производства как технологическая добавка или как составляющее шихтовых материалов.
 Примесь — концепция объектно-ориентированного программирования.
 «Примесь» — художественный фильм 2013 года, снятый режиссёром Шейном Кэррутом, США.